

Toponimy 
 Mount Obama – szczyt na wyspie Antigua, najwyższy szczyt Antigui i Barbudy, do 2009 Boogy Peak, nazwany na cześć 44. prezydenta USA

Japonia 
  – miasto na wyspie Honsiu, w prefekturze Fukui
  – dawne miasto na wyspie Kiusiu, w prefekturze Nagasaki, od 2015 część miasta Unzen
  – zamek na wyspie Honsiu, w prefekturze Fukui w mieście Obama
  – dawny zamek, obecnie ruiny, na wyspie Honsiu, w prefekturze Fukushima, na terenie miasta Nihonmatsu, dawniej w prefekturze Mutsu
 Obama – gorące źródła (onsen), położone na wyspie Kiusiu, w prefekturze Nagasaki, w mieście Unzen, na terenie dawnego miasta Obama)
  – han (lenno feudalne) w średniowiecznej Japonii, istniejące w okresie Edo w ówczesnej prowincji Wakasa, obecnie prefektura Fukui

Inne znaczenia 
 Obama – japońskie nazwisko
 Obama – afrykańskie nazwisko
 Obama – rodzaj płazińców z Ameryki Południowej
 Obama Line – linia kolejowa w Japonii, na wyspie Honsiu, w prefekturach Fukui i Kioto, zarządzana przez Japońską Kolej Zachodnią
 Obama Day – święto narodowe w Kenii, ustanowione dla upamiętnienia objęcia prezydentury przez Baracka Obamę

Osoby noszące nazwisko Obama 
 Barack Obama (ur. 1961) – amerykański polityk Partii Demokratycznej, 44. Prezydent Stanów Zjednoczonych, senator ze stanu Illinois, laureat pokojowej Nagrody Nobla
 Barack Obama Sr. (1936-1982) – kenijski ekonomista, ojciec Baracka
 Florent Obama (ur. 1991) – kameruński piłkarz
 Ildefonso Obama Obono (ur. 1961) – gwinejski duchowny katolicki z Gwinei Równikowej, arcybiskup
 Michelle Obama (ur. 1964) – amerykańska prawniczka, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, żona Baracka
 Ricardo Mangue Obama Nfubea  (ur. 1938) – gwinejski polityk, premier Gwinei Równikowej

Zobacz też 
 Gabinet Baracka Obamy
 Obama Girl

Przypisy